Dario Tamburrano – ambientalista e politico italiano
 Giuseppe Tamburrano – storico, giornalista e politico italiano
 Luigi Tamburrano – politico italiano